Zabell ist der Familienname folgender Personen:

 Sandy Zabell (* 1947), amerikanischer Hochschullehrer
 Theresa Zabell (* 1965), spanische Seglerin